Михаи́л Васи́льевич Хрусталёв (род. 22 октября 1972, Тихвин, СССР) — российский актёр театра и кино, ведущий «Дорожного радио».

Биография 
Михаил Хрусталёв родился 22 октября 1972 года в городе Тихвин. После окончания школы отправился учиться в военное училище, но вскоре ушёл оттуда. С 1989 по 1992 год он учился в Тихвинском литейном и механическом техникуме на техника.

В юности Хрусталёв основал группу «БраZилия». Музыканты писали песни, которые исполняли в ленинградских клубах. Заветной мечтой солиста было подписание контракта с Sony Music Entertainment.

В 1994 году поступил в Ленинградский областной колледж культуры и искусств на специальность «хоровое дирижирование». После получения диплома Михаил Хрусталёв объездил Европу в качестве солиста хора. В 1997 году он выступал в составе теноров под руководством известного дирижёра Мстислава Ростроповича.

Хрусталёв продолжил получать образование в Санкт-Петербургском государственном института культуры на факультете эстрадного искусства. К тому времени он перестал участвовать в деятельности «БраZилии», пытался подработать в свободное время на стройке. На последнем курсе преподаватель пения обратился к Михаилу с предложением. От одной из петербургских радиостанций поступил запрос на запись джингла, на который был выбран Михаил Хрусталёв. После успешного сотрудничества Хрусталёв начал включаться в другие проекты. Постепенно его голос стал звучать на радио, а затем попал как на телевидение, так и на большие экраны.

Карьера Михаила Хрусталёва на «Дорожном радио» развивалась стремительно. В настоящее время он является универсальным диктором, читает рекламные тексты, аудиокниги, занимается дубляжом. Его голосом говорят известные персонажи мультфильмов и некоторых фильмов.

Личная жизнь 
Женат, есть сын Илья. С первого по третий сезон Илья вместе с отцом озвучивал мультсериал «Три кота».

Фильмография

В ролях 
 2006 — «Морские дьяволы»
 2008 — «Наследство»
 2013 — «Тайны следствия-13»
 2015 — «Погоня за прошлым»

Озвучивание 
 «Как я встретил вашу маму» (2005) — Тед Мосби
 «Котополис» (2008) — Кувалда, кот-боксёр
 «А и Б» (2009)
 «Носферату. Ужас ночи» (2010)
 «Мы купили зоопарк» (2011)
 «Смешарики. Начало» (2011) — Доктор Калигари (Гусен)
 «Атомный лес» (2012) — Стронций, Папа Йода
 «Смешарики. Новые приключения» (2012—2013) — Микки Поль (серия «Массы и расстояния») / диктор в игре («Умный дом»)
 «Как поймать перо Жар-Птицы» (2013) — конь Златогривый / конь Яша
 «Смешарики. ПИН-Код» (2011—2017, 2019—2020) — Лис-телеведущий («Суперстирка») / Микки Поль (серия «Перепись — дело коллективное») / Мозгопраш («Трындоскоп со скидкой»)
 «Три богатыря. Ход конём» (2014) — Певец / живодёры
 «Рободзяки» (2014) — Жёлтый, Эхолот
 «Крепость. Щитом и мечом» (2015) — солдат Николай / диктор в конце фильма
 «Иван Царевич и Серый Волк 3» (2015) — Палк Палкович (Пал Палыч), пугало
 «Летающие звери» — слон Прабу
 «Машинки» — слон Прабу
 «Малышарики» (2015—н.в.) — дополнительные голоса
 «Три кота» (2015—2021) — Папа, Телеведущий, Дядя Кекс, Начальник вокзала, Комментатор, Спортсмен, Официант, Папин брат, Кекс, Сотрудник
 «Погоня за прошлым» (2015)
 «Бабушка с крокодилом» (2016)
 «Сказочный патруль» (2016—н.в.) — Волшебный паук (серия «Что умеют феи»)
 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (2017) — Книга Гингемы
 «Дракоша Тоша» (2017—н.в.) — Торопыга и Терпение
 «Монсики» (2018—н.в.) — Пиля, Говорящий цветок
 «Пиратская школа» (2018—2020) — Бобо, второстепенные персонажи
 «Смешарики. Дежавю» (2018) — Шорк (после попадания в Мезозой) / бандиты / глашатай / средневековый купец / рок-певец
 «Возвращение Саввы» (2018)
 «Зоосадик»
 «Приключения Пети и Волка» (2018—н.в.) — Николай Семёнович (дедушка Пети), второстепенные персонажи
 «Академия Косми» (2019)
 «Смешарики» (2019) — голос во сне Копатыча (серия «Вальхалла»)
 «Иван Царевич и Серый Волк 4» (2019) — корреспондент
 «Малышарики. Танцуем и поём!» (2019) — вокал
 «Кошечки-Собачки» (2020—н.в.) — папа Роберта, Арчи
 «Белка и Стрелка. Карибская тайна» (2020) — медуза
 «Добрый день» (2020)
 «Полное погружение» (2020) — Альфа
 «Плюшевый Бум!» (2021) — Макс
 «Панда и Крош» (2021) — Панда Хэхэ, Машинист, Искатель приключений, Прибор
 «Спорт Тоша» (2021—н.в.)
 «КидZ» (2021)
 «ДиноСити» (2021—н.в.) — папа Завр, дедушка, Тим
 «Финник» (2022) — Финник
 «Три кота и море приключений» (2022) — Папа
 «ФиксиКИНО. Вселенная приключений» (2022)
 «Три кота. Летние серии» (2022)
 «Три кота. Морские серии» (2022)
 «Барбоскины Team» (2022) — Ник
 «Геройчики» (2022) — Воинственный плюшевый заяц Генерал Де-Кроль
 «Царство против разбойников» (2022) — Воевода
 «Отель у овечек» (2022) — Дедушка

Дубляж 
 Рэмбо: Первая кровь (1982)
 Лицо со шрамом (1983) — Банкир / Гектор-жаба / Бернштейн
 Чудеса на виражах (1990—1991) — Дуглас «Дуги» Бенсон
 Утиные истории: Заветная лампа (1990) — Джинн
 «Титаник» (1997)
 Ким Пять-с-плюсом (2002—2007) — Феликс Рентон / Нэд
 В поисках Немо (2003)
 Суперсемейка (2004) — Бадди Пайн / Синдром
 Лагерь Лазло (2005—2008) — Лазло
 Мадагаскар (2005)
 Сверхъестественное (2005—2020) — Дин Винчестер(Lostfilm) Чак (Кравец-Рекордз) 
 Маленькие эйнштейны (2005—2010) — диктор
 Тачки (2006) — Вуди
 Лесная братва (2006)
 Клуб Микки Мауса (2006—2016) — Гуфи (1 сезон)
 Поворот не туда-2: Тупик (2007)
 Астерикс и Обеликс на олимпийских играх (2008)
 Замурованные в стекле (2008)
 Знакомьтесь: Дэйв (2008)
 Сезон охоты 2 (2008)
 Мадагаскар 2 (2008)
 Короли улиц (2008)
 ВАЛЛ-И (2008)
 Сезон охоты 2 (2008)
 Привет, я Николя! (2009) — диктор
 Ученик чародея (2010)
 Как приручить дракона (2010) — Сморкала
 Тачки 2(2011) - Александр Хьюго, Владимир Транков
 Самолёты (2013) — Колин Регби
 Викинги (2013—2020) — Рангар
 Как приручить дракона 2 (2014) — Сморкала
 Макбет (2015)
 Изгой-один. Звёздные войны: Истории (2016)
 Планета обезьян: Война (2017)
 Тачки 3 (2017) — Кэл Уэзерс
 Тайна Коко (2017) — Эрнесто де ла Крус
 Утиные истории (2017—2021) — Фентон Крякшелл-Кабрера / Утко-робот «Гизмо»
 «Босс-молокосос: Снова в деле» (2018—2020) — Босс-молокосос
 Ральф против интернета (2018) — сетевой фильтр
 Суперсемейка 2 (2018) — Боб Парр / Мистер Исключительный
 Как приручить дракона 3 (2019) — Сморкала
 Король Лев (2019) — Тимон
 Круэлла (2021) — второстепенные персонажи
 Лука (2021) — священник / карточный игрок / злой рыбак
 Митчеллы против машин (2021) — Марк Боуман
 Виво (2021) — Лютадор / второстепенные персонажи
 Команда котиков (2021) — Бенджи
 Энканто (2021) — Феликс Мадригаль
 Веном 2 (2021) — 
 Монстры на каникулах 4: Трансформания (2022) — второстепенные персонажи
 Анчартед: На картах не значится (2022) — Гейдж / охранник музея
 Плохие парни (2022) — Мистер Акула
 Удача (2022) — Боб

Интересные факты 
 Однажды актёра озвучивания, когда тот судействовал на конкурсе «Каннские львы», представили как «голос Бреда Питта». На самом деле он ни разу не дублировал эту голливудскую звезду.
 В 2001 году диктор попал в проект на MTV «12 злобных зрителей».
 Михаил Хрусталёв исполнил песню «Возвращайся, блудный сын», которая стала неофициальным гимном сериала «Сверхъестественное».

Примечания

Ссылки